Il singolare del torneo di tennis Schönbusch Open 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Maša Zec Peškirič che ha battuto in finale Dalila Jakupovič 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Anna-Lena Friedsam (quarti di finale)
 Chiara Scholl (secondo turno)
 Maša Zec Peškirič (Campionessa)
 Elica Kostova (primo turno)

 Myrtille Georges (secondo turno)
 Dia Evtimova (primo turno)
 Angelique van der Meet (semifinali)
 Richèl Hogenkamp (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Schönbusch Open 2013